Parli steht für.
 Pailly VD, eine historische Bezeichnung der politische Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz
 Parli (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Parli (Maharashtra), eine Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra

Parli ist der Familienname folgender Personen:
 Linard Parli (* 1987), Schweizer Unihockeyspieler